Южный фронт

 Южный фронт (Гражданская война) — оперативно-стратегическое объединение в вооружённых силах РСФСР во время Гражданской войны. Период существования: 11 сентября 1918 — 10 января 1920 (1-ое формирование), 21 сентября 1920 — 10 декабря 1920 (2-ое формирование)

 Южный фронт (Великая Отечественная война) — оперативно-стратегическое объединение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Периоды существования: 21 июня 1941 — 28 июля 1942 (1-ое формирование), 1 января 1943 — 20 октября 1943 (2-ое формирование).
 Южный фронт (1-го формирования) — оперативно-стратегическое объединение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Период существования: 21 июня 1941 — 28 июля 1942.
 Южный фронт (2-го формирования) — оперативно-стратегическое объединение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Период существования: 1 января 1943 — 20 октября 1943.
 Южный фронт (операция «Дунай») — оперативно-стратегическое объединение в вооружённых силах СССР и участников Варшавского договора во время операции «Дунай».